La nazionale di baseball lituana Under-21 rappresenta la Lituania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2016 :  3°

Under-21